Segue un elenco dei 397 comuni dello stato brasiliano del Paraná (PR).

Note

Voci correlate 
 Comuni del Brasile

 
Paraná